Полубинский () — польская фамилия. 

Известные носители из рода Полубинских из династии Гедиминовичей:

 
 Полубинский, Василий Андреевич (ум. 4 марта 1550) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Полубинский, Дмитрий Самуил (ок. 1615—1687) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.
 
 Полубинский, Константин Александрович (ум. 1640) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Полубинский, Станислав — наказной Стародубский полковник.